Carlos Lage ist der Name folgender Personen:

* Carlos Lage (Fußballspieler), uruguayischer Fußballspieler 
 Carlos Lage Dávila (* 1951), kubanischer Politiker
 Carlos Cardoso Lage (* 1944), portugiesischer Politiker